Аксель фон Амбессер (; настоящие имя и фамилия — Аксель Ойген Александер фон Эстеррайх , 22 июня 1910, Гамбург — 6 сентября 1988, Мюнхен, ФРГ) — один из самых известных немецких актёров, режиссёров и сценаристов Германии послевоенного периода.

Биография 
Родился в семье бизнесмена, занимавшегося внешнеторговыми операциями. Обучался драматическому искусству. Актёрскую деятельность начал в 1930 году. Впервые вышел на сцену театра Kammerspiele. Позже играл в Stadttheater (Аугсбург), Kammerspiele (Мюнхен), с 1937 — в берлинском Немецком театре, с 1942 — Staatstheater (Берлин) и Theater in der Josefstadt в Вене.

В середине 1930-х годов стал сниматься в кино. Сыграл роли в 57 кино- и телефильмах. В качестве режиссёра снял 34 киноленты. Написал 11 сценариев.

Руководил драматической школой и Баварским городским театром.

Избранная фильмография

Актёрские работы 
 1935 : Der Gefangene des Königs — балетмейстер
 1938 : Kampf um Anastasia — Франц
 1939 : Ein Hoffnungsloser Fall
 1939 : Salonwagen E 417
 1939 : Die Unheimlichen Wünsche — авиаинженер
 1940 : Eine Kleine Nachtmusik — барон Эгон
 1940 : Ritorno
 1940 : Musique de rêve (Traummusik) — маэстро Гуттен
 1940 : Marie Stuart (Das Herz der Königin) — Генри Дарнли
 1941 : Annelie — Георг
 1941 : La Danse avec l’empereur (Tanz mit dem Kaiser) — император Иосиф II
 1943 : Frauen sind keine Engel — Рихард Анден
 1943 : Karneval der Liebe — Франк, пианист
 1943 : Die Kluge Marianne
 1944 : Der Mann, dem man den Namen stahl — Ф. Бейдерман
 1945 : Das Mädchen Juanita — Роберт Генселинг
 1948 : L'Étrange aventure de Monsieur Fridolin B. (Die Seltsamen Abenteuer des Herrn Fridolin B.) — Ф. Бейдерман
 1949 : Verspieltes Leben — Штефан Марбах
 1950 : Verlobte Leute — Ханс Шмидт, художник
 1950 : Drei Mädchen spinnen — профессор Гатвиг
 1951 : Verträumte Tage d’Emil-Edwin Reinert — герр Бергер
 1951 : Kommen Sie am Ersten — комментатор
 1952 : Der Mann in der Wanne
 1952 : Ich hab' mich so an Dich gewöhnt — комментатор
 1952 : Tanzende Sterne — сэр Томас Грегориан
 1953 : Drei, von denen man spricht — директор Брандт
 1957 : Die Freundin meines Mannes
 1959 : Bezaubernde Arabella — лорд Флитвуд
 1960 : Gustav Adolfs Page — Валленштайн
 1961 : C’est pas toujours du caviar (Es muß nicht immer Kaviar sein)
 1962 : Amphitryon (TV)
 1963 : Es war mir ein Vergnügen — Андермат, генеральный музыкальный директор
 1964 : Das hab ich von Papa gelernt — режиссёр
 1965 : Belles d’un soir (Das Liebeskarussell) — Рональд
 1965 : Die Fromme Helene — Вильгельм Буш
 1966 : Das Abgründige in Herrn Gerstenberg (TV)
 1967 : Das Gold von Bayern (TV)
 1968 : Haus Herzenstod (TV)
 1970 : Ardele oder Das Gänseblümchen (TV) — генерал
 1970 : Wir hau’n die Pauker in die Pfanne
 1972 : Komm, Zigan (TV)
 1973 : Tod auf der Themse (TV)
 1977 : Begegnung im Herbst (TV) — Ферри
 1980 : Der Eisvogel (TV) — сэр Сесил
 1983 : Frau Juliane Winkler (TV)
 1988 : Der Vorhang fällt (TV)

 Режиссёр 
 1953 : Drei, von denen man spricht
 1954 : Bruder Martin
 1955 : Premier Rendez-vous (Ihr erstes Rendezvous)
 1957 : Die Freundin meines Mannes
 1958 : Der Pauker
 1959 : Frau im besten Mannesalter
 1959 — Прекрасная лгунья
 1959 : Bezaubernde Arabella
 1960 : Le Brave Soldat Chvéïk
 1960 : Au nom de dieu (Der Gauner und der liebe Gott)
 1961 : Eine hübscher als die andere
 1961 : Höllenangst (TV)
 1962 : Er kann’s nicht lassen
 1962 : Kohlhiesels Töchter
 1963 : Frühstück im Doppelbett
 1964 : Das hab ich von Papa gelernt
 1964 : Heirate mich, Cherie
 1965 : Belles d’un soir (Das Liebeskarussell)
 1965 : Благочестивая Елена
 1966 : Das Abgründige in Herrn Gerstenberg (TV)
 1971 : Первый день весны
 1971 : Der Fidele Bauer (TV)
 1974 : Прекрасная Елена
 1976 : Hände gut alles gut (TV)
 1977 : Begegnung im Herbst (TV)
 1980 : Der Eisvogel (TV)
 1981 : Bring’s mir bei, Céline! (TV)
 1985 : Alte Sünden rosten nicht (TV)

 Награды и почётные звания 
 1971: Баварский орден «За заслуги»
 1975: Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 1979: премия города Вены
 1981: Орден Максимилиана «За достижения в науке и искусстве» (Бавария)
 1985: премия German Film'' за многолетние выдающиеся достижения в области немецкого кино
 1985: Большой Федеральный крест за заслуги

Ссылки 
 Аксель фон Амбессер на сайте imdb

Лауреаты премии Deutscher Filmpreis